Hawley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hawley (Minnesota)
Hawley (Pennsylvania)
Hawley (Texas)

En in Engeland:
 Hawley (Hampshire), district Hart (Hampshire)

Of naar personen:
Josh Hawley, Amerikaans senator